Літківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Лугинський район
 Літківська сільська рада — Київська область, Броварський район